Aión
 Aión, filozófiai fogalom
 Aión, ókori görög isten

Hasonló szavak
 Eon (egyértelműsítő lap)